Die Saison 2007/08 war die 86. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt neunten Mal in der Vereinsgeschichte die Dragons de Rouen. Der Hockey Club de Caen stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die zwölf bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde, wobei die vier bestplatzierten Mannschaften für das Playoff-Viertelfinale gesetzt waren. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde traten in der Relegation aufeinander, deren Verlierer direkt in die zweite Liga abstieg. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Relegation 
 Chamonix Hockey Club – Hockey Club de Caen 3:2 (4:5, 7:6 n. V., 5:4 n. P., 3:5, 6:2)

Auszeichnungen

Weblinks 
 

2007
Eishockeysaison 2007/08